

Geografia 
 Rila – complesso montuoso nella Bulgaria sudoccidentale
 Rila – comune bulgaro nel distretto di Kjustendil
 Rila Point – piccola vetta delle Isole Shetland Meridionali, in Antartide
 Sette Laghi di Rila – gruppo di laghi di origine glaciale nel nordovest della Bulgaria
 Parco nazionale di Rila – area naturale protetta della Bulgaria sul massiccio del Rila